Partenio puede referirse a:

El partenio, un tipo de composición coral de la lírica arcaica griega.

Los partenias o partenios, que eran un sector de la población de Esparta que participaron en la fundación de Tarento.

El monte Partenio, situado cerca de Tegea.

Partenio, una antigua ciudad de Eólida.